Mlýnský rybník je název více lokalit:

 Mlýnský rybník (Arnolec) – vodní plocha u obce Arnolec, okres Jihlava
 Mlýnský rybník (Běleč nad Orlicí) (zvaný též Bělečský rybník) – vodní plocha jihovýchodně od Bělče nad Orlicí
 Mlýnský rybník (Brloh) – vodní plocha u obce Brloh, okres Pardubice
 Mlýnský rybník (Čejetice) – vodní plocha u obce Čejetice, okres Strakonice
 Mlýnský rybník (Čejkovice) – vodní plocha u obce Čejkovice, okres České Budějovice
 Mlýnský rybník (Číčenice) – vodní plocha u obce Číčenice, okres Strakonice
 Mlýnský rybník (Dlouhá Brtnice) – vodní plocha u obce Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
 Mlýnský rybník (Drahenice) – vodní plocha u obce Drahenice, okres Příbram
 Mlýnský rybník (Františkovy Lázně) – vodní plocha u města Františkovy Lázně, okres Cheb
 Mlýnský rybník (Hvězdov) – vodní plocha u obce Hvězdov, okres Česká Lípa
 Mlýnský rybník (Chocenice) – rybník u mlýna v obci Chocenice, okres Plzeň-jih
 Mlýnský rybník (Jabkenice) – vodní plocha u obce Jabkenice, okres Mladá Boleslav
 Mlýnský rybník (Jablonné v Podještědí) – vodní plocha u obce Jablonné v Podještědí, okres Liberec
 Mlýnský rybník (Jamné) – vodní plocha u obce Jamné, okres Jihlava
 Mlýnský rybník (Kolinec) – vodní plocha u městyse Kolinec, okres Klatovy
 Mlýnský rybník (Lednické rybníky) – část národní přírodní rezervace Lednické rybníky v okrese Břeclav
 Mlýnský rybník (Pěčice) – vodní plocha u obce Pěčice, okres Mladá Boleslav
 Mlýnský rybník (Příseka) – vodní plocha u vsi Příseka, okres Jihlava
 Mlýnský rybník (Sedlec) – vodní plocha u obce Sedlec, okres České Budějovice
 Mlýnský rybník (Seník) – vodní plocha u obce Seník, okres Pardubice
 Mlýnský rybník (Střítež) – vodní plocha u obce Střítež, okres Jihlava
 Mlýnský rybník (Toužim) – rybník u Toužimi, okres Karlovy Vary
 Mlýnský rybník (Trhová Kamenice) – část přírodní památky Mlýnský rybník a rybník Rohlík v okrese Chrudim